Sophie Tremblay peut désigne :
 Sophie Tremblay, une chanteuse canadienne ;
 Sophie Tremblay, une théologienne canadienne.